Aleksy Awdiejew (ur. 1940) – polski aktor filmowy, piosenkarz
 Anton Awdiejew (ur. 1986) – rosyjski szpadzista
 Igor Awdiejew (ur. 1973) – kazachski piłkarz
 Michaił Awdiejew (1913–1979) – radziecki wojskowy